To je seznam držav sveta, urejenih po številu prebivalcev. Podatki veljajo za maj 2019 (nekateri podatki so malo starejši, kar je tudi navedeno ob posamezni državi) in so vzeti s spletnih strani Worldometers, Central Intelligence Agency [US]  ter iz nekaterih drugih spletnih strani za posamezna otočja, ki so navedene v virih. 

V tabeli je prikazanih vseh 195 trenutnih držav sveta. Izmed teh so vse članice Združenih Narodov, razen Vatikana in Palestine.

Ozemlja, ki niso označena kot države 
 Tajvan, ki ga ZN uvrščajo pod Kitajsko;
 Cookovi otoki in Niue, ki so delno pod Novo Zelandijo;
 ter druge države, ki jih ZN ne priznajo, kot samostojno vladavino.

Na seznamu so dodane tudi nekatere regije posameznih držav, ki pa ne bodo označene s številko.

Seznam držav po prebivalstvu s prikazano odvisnostjo od matične države 

   
	Mesto
	Država
	Število prebivalcev
  
   
	31
	Uganda
	45.711.874
  
   
	32
	Argentina
	45.101.781
  
   
	33
	Ukrajina
	43.795.220
  
   
	34
	Alžirija
	42.679.018
  
   
	35
	Sudan
	42.514.094
  
   
	36
	Irak
	40.412.299
  
   
	37
	Poljska
	38.028.278
   
	38
	Kanada
	37.279.811
  
   
	39
	Afganistan
	37.209.007
  
   
	40
	Maroko
	 Zahodna Sahara
	36.635.156
	 580.281
	 
  
   
	41
	Saudova Arabija
	34.140.662
  
   
	42
	Peru
	32.933.835
  
   
	43
	Uzbekistan
	32.807.368
  
   
	44
	Venezuela
	32.777.868
  
   
	45
	Malezija
	32.454.455
  
   
	46
	Angola
	31.787.566
  
   
	47
	Mozambik
	31.408.823
  
   
	48
	Gana
	30.096.970
  
   
	49
	Nepal
	29.942.018
  
   
	50
	Jemen
	29.579.986
  
   
	51
	Madagaskar
	26.969.642
  
   
	52
	Severna Koreja
	25.727.408
  
   
	53
	Slonokoščena obala
	25.531.083
  
   
	54
	Kamerun
	25.312.993
  
   
	55
	Avstralija
	 Božični otok
	 Kokosovi otoki
	 Otok Norfolk
			 25.088.636

	 	 2.205 (julij 2016)
	 544
	 1.748 (2016)
  
   
	
	Tajvan (Tajvan. Quemoy. Matsu)
	23.758.247
  
   
	56
	Niger
	23.176.691
  
   
	57
	Šrilanka
	21.018.859
  
   
	58
	Burkina Faso
	20.321.560
  
   
	59
	Malavi
	19.718.743
  
   
	60
	Mali
	19.689.140
  
   
	61
	Romunija
	19.483.360
  
   
	62
	Kazahstan
	18.592.970
  
   
	63
	Sirija
	18.499.181
  
   
	64
	Čile
	18.336.653
  
   
	65
	Zambija
	18.137.369
  
   
	66
	Gvatemala
	17.577.842
  
   
	67
	Zimbabve
	17.297.495
  
   
	68
	Nizozemska
	 Aruba
	 Nizozemski Antili
	17.132.908
	 106.053
	 25.932
  
   
	69
	Ekvador
	17.100.444
  
   
	70
	Senegal
	16.743.859
  
   
	71
	Kambodža
	16.482.646
  
   
	72
	Čad
	15.814.345
  
   
	73
	Somalija
	15.636.171
  
   
	74
	Gvineja
	13.398.180
  75Južni Sudan13.263.184 
	76
	Ruanda
	12.794.412
  
   
	77
	Benin
	11.801.595
  
   
	78
	Tunizija
	11.783.168
  
   
	79
	Burundi
	11.575.964
  
   
	80
	Belgija
	11.562.784
  
   
	81
	Kuba
	11.492.046
  
   
	82
	Bolivija
	11.379.861
  
   
	83
	Haiti
	11.242.856
  
   
	84
	Grčija
	11.124.603
  
   
	85
	Dominikanska republika
	10.996.774
  
   
	86
	Češka
	10.630.589
  
   
	87
	Portugalska
	10.254.666
  
   
	88
	Jordanija
	10.069.794
  
   
	89
	Švedska
	10.053.135
  
   
	90
	Azerbajdžan
	10.014.575
  
   
	91
	Združeni arabski emirati
	9.682.088
  
   
	92
	Madžarska
	9.655.361
  
   
	93
	Honduras
	9.568.688
  
   
	94
	Belorusija
	9.433.874
  
   
	95
	Tadžikistan
	9.292.000
  
   
	96
	Avstrija
	8.766201
  
   
	97
	Srbija
	8.733.407
  
   
	98
	Švica
	8.608.259
  
   
	99
	Papua Nova Gvineja
	8.586.525
  
   
	100
	Izrael
	 Gaza
	 Zahodni breg
	8.583.916
	 1.836.713 (julij 2018)
	 2.798.494
  
   
	101
	Togo
	8.186.384
  
   
	102
	Sierra Leone
	6.005.250
  Hong Kong7.490.776 
	103
	Laos
	7.064.242
  
   
	104
	Bolgarija
	6.988.739
  
   
	105
	Paragvaj
	6.981.981
  
   
	106
	Libija
	6.569.864
  
   
	107
	Salvador
	6.445.405
  
   
	108
	Nikaragva
	6.351.157
  
   
	109
	Kirgizistan
	6.218.616
  110Libanon6.065.922 
	111
	Turkmenistan
	5.942.561
  
   
	112
	Singapur
	5.868.104
  
   
	113
	Danska
	 Grenlandija
	 Ferski otoki
	5.775.224
	 56.673
	 51.018 (julij 2018)
  
   
	114
	Finska
	5.561.389
  
   
	115
	Republika Kongo
	5.542.197
  
   
	116
	Slovaška
	5.450.987
  
   
	117
	Norveška
	 Spitsbergi
	5.400.916
	 2.583 (julij 2017)
  
   
	118
	Eritreja
	5.309.659
  119Palestina5.186.790 
	120
	Oman
	5.001.875
  
   
	121
	Kostarika
	4.999.384
  
   
	122
	Liberija
	4.977.720
  
   
	123
	Irska
	4.847.139
  
   
	124
	Srednjeafriška republika
	4.825.711
  
   
	125
	Nova Zelandija
	 Cookovi otoki
	 Tokelav
	4.792.409
	 17.462
	 1.340
  
   
	126
	Mavretanija
	4.661.149
  
   
	127
	Kuvajt
	4.248.974
  
   
	128
	Panama
	4.226.197
  
   
	129
	Hrvaška
	4.140.148
  
   
	130
	Moldavija
	4.029.750
  
   
	131
	Gruzija
	3.904.204
  
   
	
	Portoriko
	3.654.978
  
   
	132
	Bosna in Hercegovina
	3.501.774
  
   
	133
	Urugvaj
	3.482.156
  
   
	134
	Mongolija
	3.166.244
  
   
	135
	Albanija
	2.938.428
  
   
	136
	Armenija
	2.936.706
  
   
	137
	Jamajka
	2.906.339
  
   
	138
	Litva
	2.864.459
  
   
	139
	Katar
	2.743.901
  
   
		140
	Namibija
	2.641.996
  
   
	141
	Bocvana
	2.374.636
  
   
                142
	Lesoto
	2.292.682
  
   
        143
	Gambija
	2.228.075
  
   
	144
	Gabon
	2.109.099
  
   
	145
	Severna Makedonija
	2.086.720
  
   
	146
	Slovenija
	2.081.900
  
   
	147
	Gvineja Bissau
	1.953.723
  
   
	148
	Latvija
	1.911.108
  
   
	149
	Bahrajn
	1.637.896
  
   
	150
	Esvatini
	1.415.414
  
   
	151
	Trinidad in Tobago
	1.375.443
  
   
	152
	Ekvatorialna Gvineja
	1.360.104
  
   
	153
	Vzhodni Timor ali Timor-Leste
	1.352.360
  
   
	154
	Estonija
	1.303.798
  
   
	155
	Mauritius
	1.271.368
  
   
	156
	Ciper
	1.198.427
  
   
	157
	Džibuti
	985.690
  
   
	158
	Fidži
	918.757
  
   
	159
	Komori
	850.910
  
   
	160
	Butan
	826.229
  
   
	161
	Gvajana
	786.508
  
   
	162
	Salomonovi otoki
	635.254
  
   
	163
	Črna gora
	629.355
  
   
	164
	Luksemburg
	596.992
  
   
	165
	Surinam
	573.085
  
  	166
	Zelenortski otoki
	560.349
  
   
	167
	Mikronezija
	536.579
  
   
	168
	Maldivi
	451.738
  
   
	169
	Brunej
	439.336
  
  	170
	Malta
	433.245
  
   
	171
	Bahami
	403.095
  
   
	172
	Belize
	390.231
  
   
	173
	Islandija
	340.566
  
   
	174
	Vanuatu
	288.017
  
   
	175
	Barbados
	287.010
  
   
	176
	Sveti Tomaž in Princ
	213.379
  
   
	177
	Samoa
	198.909
  
   
	178
	Sveta Lucija
	180.454
  
   
	179
	Kiribati
	120.428
  
   
	180
	Sveti Vincencij in Grenadine
	110.488
  
   
	181
	Tonga
	110.041
  
   
	182
	Grenada
	108.825
  
   
	183
	Antigva in Barbuda
	104.084
  
   
	184
	Sejšeli
	95.702
  
   
	185
	Andora
	77.072
  
   
	186
	Dominika
	74.679
  
   
	187
	Sveti Krištof in Nevis
	56.345
  
   
	188
	Marshallovi otoki
	53.211
  
   
	189
	Monako
	39.102
  
   
	190
	Lihtenštajn
	38.404
  
   
	191
	San Marino
	33.683
  
   
	192
	Palav
	22.206
  
   
	193
	Tuvalu
	11.393
  
   
	194
	Nauru
	11.260
  
   
	195
	Vatikan
	799
  
   
	
	Niue
	2.166

Viri 
Cenral Intelligence Agency [US]
Worldometers 
gov.je
Australian Government_Department of Infrastructure, Regional Development and Cities
Australian Bureau of Statistics

Glej tudi 
 države sveta
 Seznam držav sveta po površini
 države sveta po celini

Prebivalstvo